Заказник «Земля Франца-Иосифа» — упразднённый государственный природный заказник федерального подчинения, находившийся на островах архипелага Земля Франца-Иосифа. Административно относится к территории Приморского района Архангельской области. Был создан 23 апреля 1994 года.

Общая площадь особо охраняемой природной территории — 4200000 га, площадь морской особо охраняемой акватории — 2600000,0 га.

Цель образования заказника — сохранение и поддержание экологического баланса, воспроизводство природных ресурсов, сохранение природных комплексов в естественном состоянии, прежде всего — мест залегания в берлоги белых медведей, лежбищ моржей, птичьих базаров, колоний белой чайки, обыкновенной гаги, районов полыней, являющихся местом нагула ластоногих, китообразных и белых медведей, а также местами кормёжки морских птиц; сохранения историко-культурного наследия региона.

Охрану территории государственного природного заказника федерального значения «Земля Франца-Иосифа», а также мероприятия по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в естественном состоянии охраняемых природных комплексов на территории этого заказника осуществлял ФГБУ «Национальный парк „Русская Арктика“».

Постановлением от 25 августа 2016 года № 840 Правительство Российской Федерации ликвидировало заказник «Земля Франца-Иосифа». Часть территории упразднённого заказника вошла в состав национального парка «Русская Арктика». Однако часть более четырёх миллионов гектаров не была включена в состав нацпарка «Русская Арктика». Огромные участки моря (места обитания гренландского кита, нарвала, белухи) лишились какого-либо охранного статуса, и на этой территории стала возможна добыча нефти и морских биоресурсов в промышленных масштабах.

На островах Земли Александра, Грем-Белл, Хейса, Рудольфа и Гукера в местах поселений выделяются хозяйственные зоны в радиусе 30 км от центров поселений.

К особо ценным природным объектам заказника относятся заприпайные полыньи, непромерзающие озёра, опорные геологические разрезы, нетронутые участки с развитым почвенно-растительным покровом, колонии морских птиц, лежбища атлантического моржа и ряд других.

Предварительно были выделены следующие геологические памятники:
 Интрузия габбро-диоритов на мысе Быстрова острова Джексона
 Палеовулкан мыса Брайса на острове Циглера
 Интрузия габбро-сиенитов на мысе Фишера острова Солсбери
 Гора Кользат острова Греэм-Белл
 Песчаники острова Чамп
 Дайка Западная-Разбитая на мысе Близнецы острова Хейса
 Скала Фербэнкс острова Земля Вильчека
 Скала Форакен острова Земля Вильчека
 Дайки бухты Тихой острова Гукера
 Опорный разрез острова Бергхауз
 Долеритовая дайка мыса Тегетхоф острова Галля
 Мыс Флора острова Нортбрук

См. также 
 Список особо охраняемых природных территорий Архангельской области
 Список федеральных заказников России

Примечания

Ссылки 
 
 Земля Франца-Иосифа государственный природный заказник
 Изумрудная книга Российской Федерации. Территории особого природоохранного значения Европейской России. Предложения по выявлению. Часть 1. Н. А. Соболев, Е. А. Белоновская. М.: Институт географии РАН (2013) : 308
 Топонимика морей советской Арктики, архипелаг Земля Франца-Иосифа, С. В. Попов, В. А. Троицкий.

Заказники Архангельской области
Земля Франца-Иосифа